Charell ist der Name von

Erik Charell (1894–1974), deutscher Regisseur und Schauspieler sowie Intendant des Großen Schauspielhauses in Berlin
Marlène Charell (* 1944, bürgerlich Angela Miebs), deutsche Tänzerin und Sängerin

Siehe auch:
 Carell, Carrell oder Carrel